Anteilnahme steht für:
 Partizipation, Beteiligung
 Beileid; siehe Kondolenz
 Mitgefühl, Anteilnahme an Lebensumständen von Lebewesen
 kognitive Anteilnahme, Aufmerksamkeit; siehe Interesse (Psychologie)